Syacium är ett släkte av fiskar. Syacium ingår i familjen Paralichthyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Syacium